Passo ima više značenja:
 Passo, Pesaro-Urbino
 Passo, Rovigo
 Passo, Verbano-Cusio-Ossola